Entaspidiotus är ett släkte av insekter. Entaspidiotus ingår i familjen pansarsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pansarsköldlöss
Entaspidiotus